Куба́нь может означать:

География 
 Кубань — крупная река на Северном Кавказе (Россия).
 Кубань — историко-географическая область Российской Федерации на Северном Кавказе.
 Кубань — река в Костромской области России, приток реки Волга.
 Кубань — река в Кемеровской области России, приток реки Мунжа.
 Обиходное название Краснодарского края.

Населённые пункты

Казахстан 
 Кубань — прежнее название села Караой Актогайского района Павлодарской области.

Россия 
 Кубань — деревня в Комаричском районе Брянской области.
 Кубань — посёлок в Погарском районе Брянской области.
 Кубань — хутор в Брюховецком районе Краснодарского края.
 Кубань — посёлок в Гулькевичском районе Краснодарского края.
 Кубань — сельское поселение и сельский округ в Гулькевичском районе Краснодарского края.
 Кубань — село в Дмитриевском районе Курской области.
 Кубань — деревня в Грязинском районе Липецкой области.
 Кубань — посёлок в Верховском районе Орловской области.
 Кубань — деревня в Покровском районе Орловской области.

Украина 
 Кубань — село в Новопсковском районе Луганской области.

Спортивные клубы

Футбольные клубы 
 «Кубань» — бывший футбольный клуб из Краснодара.
 «Кубань» — созданный в 2018 году под названием «Урожай» футбольный клуб из Краснодара.
 «Кубань» — название бывшего футбольного клуба «Славянск» из Славянска-на-Кубани с 1990 по 1998 год (до 1994 года представлял хутор Бараниковский).
 «Кубань» — название бывшего футбольного клуба «Изумруд-Нефтяник» из Тимашевска с 1991 по 1994 год.
 «Кубань Холдинг» — футбольный клуб из станицы Павловской.
 «Жемчужина-Кубань» — название футбольного клуба «Жемчужина» из Сочи в 1994 году.

Другие 
 «Кубань» — женский гандбольный клуб из Краснодара.
 «Кубань» — хоккейный клуб из Краснодара.
 «Кубань» — название регбийного клуба «Богатыри» из Краснодара в 2012—2020 годах.
 «Локомотив-Кубань» — баскетбольный клуб из Краснодара.
 «СШОР-Локомотив-Кубань» — баскетбольная команда из Краснодара, фарм-клуб «Локомотива-Кубань».

Фамилия 
 Кубань, Лукаш (род. 1987) — чешский футболист.

Прочее 
 «Кубань» — фирменный поезд № 29/30 Новороссийск — Москва — Новороссийск;
 «Кубань» — вспомогательный крейсер Второй Тихоокеанской эскадры, участвовавший в русско-японской войне.
 «Кубань» — советский теплоход, погибший 2 июня 1942 года;
 «Кубань» — автобус на базе ГАЗ, выпускаемый с 1962 года Краснодарским механическим заводом нестандартного оборудования;
 «Кубань» — стадион в Краснодаре;
 «Кубань» — российская авиакомпания;
 «Кубань» — российская сельскохозяйственная компания;
 «Кубань» — телерадиокомпания в Краснодаре, филиал ВГТРК;
 «Кубань» — телерадиокомпания в Сочи, филиал ВГТРК;
 «Кубань» — кофейный напиток на основе цикория;
 «Кубань 24» — российский региональный телевизионный канал с центром вещания в Краснодаре;
 «Кубань Кредит» — российский банк;
 «Кубань» — литературно-художественный и общественно-политический журнал, выходящий в Краснодаре;
 «Кубань» — советская автоматизированная дождевальная машина.

См. также 
 Посёлок дома отдыха «Кубань»
 Кубанка (значения)
 Кубанская
 Кубанский
 Кубанское
 Кубаночка
 Новая Кубань
 Старая Кубань (река)

Примечания